Пешчаник  се може односити на:

 Пешчани часовник, направа за мерење времена.
 Пешчаник (роман), роман Данила Киша из 1972. године.
 Пешчаник (радио-емисија), радио емисија истоимене медијско-продукцијске куће.
 Пешчаник (филм), српско-мађарски филм из 2007. године.
 Пешчаник (часопис), часопис историјског архива у Нишу.